Dataphysix Engineering est un label de musique électronique basé à Détroit, fondé par Dopplereffekt.

Liens externes
Discogs

Label de musique électronique ayant son siège aux États-Unis
Techno de Détroit
Label d'electro